Гангеблов — фамилия:

 Гангеблов, Александр Семёнович (1801—1891) — декабрист
 Гангеблов, Семён Георгиевич (1757—1827) — русский генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года